Пусловские   — дворянский род герба «Шелига».
 Вандалин Пусловский (1814-1884) — коллекционер, любитель искусств, нумизмат.